Hoth peut désigner : 
 Hoth une planète imaginaire dans l’univers de  ;
 OGLE-2005-BLG-390L b, surnommée Hoth en référence à la planète de  ;
 Le général allemand Hermann Hoth ;
 Le village camerounais Song Hoth.